
Ои — многозначный термин:
 Ои, Дзисабуро (1905—1977) — японский ботаник.

Топоним 
 Ои — коммуна во Франции
 Ои — посёлок в Японии
 Ои — уезд в Японии
 Ои — река в Японии

Другие значения 
 Ои — титул в японских шахматах сёги
 Олимпийские игры
 Оперативное искусство
Османская империя

См. также 
Ой